Microdesmis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Microdesmis ingår i familjen Pandaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Microdesmis